Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і зуміла захистити титул, перемігши у фіналі свою сестру Серену з рахунком 7–5, 6–4. Це була п'ята перемога Вінус в одиночному розряді на Вімблдоні та її сьомий титул на турнірах Великого шолома загалом. Також удруге вона виграла турнір Великого шолома, не програвши під час нього жодного сету.

Чжен Цзє стала першим китайським гравцем будь-якої статі, якому вдалося досягти півфіналу турнірів Великого шолома, зокрема в третьому колі вона здолала першу ракетку світу Ану Іванович. Решту троє перших номерів посіву Єлена Янкович, Марія Шарапова і Світлана Кузнецова також поступились у перших чотирьох колах. Таким чином вперше в історії жіночих змагань на Вімблдоні жодна з перших чотирьох номерів посіву не дісталась принаймні чвертьфіналу.

Посів тенісисток 
<table>
{| class="wikitable"
|- bgcolor=#A8D3FF
|width="70"|<center>Номер 
|width="200"|Тенісист
|width="70"|Рейтинг 
|width="100"|<center>Етап припинення
|-
!1
| Ана Іванович
!1
!3 раунд
|-
!2
| Єлена Янкович
!2
!
|-
!3
| Марія Шарапова
!3
!2 раунд
|-
!4
| Кузнецова Світлана
!4
!
|-
!5
| Дементьєва Олена
!5
!
|-
!6
| Серена Вільямс
!6
!
|-
!7
| Вінус Вільямс 
!7
!Чемпіонка
|-
!8
| Чакветадзе Анна
!8
!
|-
!9
| Сафіна Дінара
!9
!3 раунд
|-
!10
| Даніела Гантухова
!10
!2 раунд
|-
!11
| Маріон Бартолі
!11
!3 раунд
|-
!12
| Патті Шнідер
!12
!1 раунд
|-
!13
| Віра Звонарьова
!13
!2 раунд
|-
!14
| Агнешка Радванська
!14
!
|-
!15
| Савай Агнеш
!15
!
|-
!16
| Вікторія Азаренко
!16
!3 раунд
|-
!17
| Алізе Корне
!17
!1 раунд
|- 
!18
| Вайдішова Ніколь
!18
!
|- 
!19
| Марія Кириленко
!19
!1 раунд
|-
!20
| Франческа Ск'явоне
!20
!2 раунд
|-
!21
| Надія Петрова
!22
!
|-
!22
| Пеннетта Флавія
!23
!2 раунд
|-
!23
| Катарина Среботнік
!24
!1 раунд
|-
!24
| Шахар Пеєр
!25
!
|-
!25
| Ліндсі Девенпорт
!26
!2 раунд
|-
!26
| Сібіль Баммер
!27
!2 раунд
|-
!27
| Віржіні Раззано
!28
!1 раунд
|-
!28
| Альона Бондаренко
!29
!2 раунд
|-
!29
| Амелі Моресмо
!30
!3 раунд
|-
!30
| Домініка Цібулкова
!31
!1 раунд
|-
!31
| Каролін Возняцкі
!32
!3 раунд
|-
!32
| Саня Мірза
!33
!2 раунд
|-
|}
</td></tr></table>

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= А Іванович
| RD1-seed01=1
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-team02= Р де лос Ріос
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-team03= Н Деші
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-team04= М Юань
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=79
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=0
| RD1-team05= О Балтача
| RD1-seed05=WC
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=7
| RD1-team06= А Кербер
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5
| RD1-team07= Ц Чжен
| RD1-seed07=WC
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08=  Д Цібулкова
| RD1-seed08=30
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-team09= Ф Ск'явоне
| RD1-seed09=20
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=10
| RD1-team10= Т Пашек
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=8
| RD1-team11= Ц Янь
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12={{nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= М Мікулеску
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= М Рибарикова
| RD1-seed14=Q
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4
| RD1-team15= Т Гарбін
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= А Савай
| RD1-seed16=15
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= А Іванович
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=10
| RD2-team02= Н Деші
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=8
| RD2-team03= О Балтача
| RD2-seed03=WC
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= Ц Чжен
| RD2-seed04=WC
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-team05= Ф Ск'явоне
| RD2-seed05=20
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=7
| RD2-team06=

 Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-team01= С Кузнецова
| RD1-seed01=4
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-team02= М Жоанссон
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-team03= К Бондаренко
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-team04= Р Фудзівара
| RD1-seed04=Q
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3
| RD1-team05= К Пен
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-team06=

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 7 

| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= К Кастаньйо
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-team08= С Мірза
| RD1-seed08=32
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-team09= Ф Пенетта
| RD1-seed09=22
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= Ю Вакуленко
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= А Суґіяма
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= Я Вікмаєр
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= А Клейбанова
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= Ц Обзилер
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= С Еррані
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= Д Гантухова
| RD1-seed16=10
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-seed01=7
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-team02= Е Кеотавонг
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-team03=

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Хід подій на офіційному сайті Вімлдонського турніру 
Main draw and Qualifying draw

Вімблдонський турнір
2008 у тенісі